Белами може да се односи на:
 Белами (Алабама)
 Белами (Мисури)
 Белами (Вирџинија)
 ТВ Белами
Особе
 Дејвид Белами
 Крејг Белами
 Мет Белами